Андрей Демчук:
 Демчук, Андрей Александрович (род. 1974) — советский и украинский спортсмен-тяжелоатлет.
 Демчук, Андрей Богданович (род. 1987) — украинский спортсмен-паралимпиец, Заслуженный мастер спорта Украины.